АЭС Каттеном () — действующая атомная электростанция на северо-востоке Франции в регионе Лотарингия. 

АЭС расположена на территории коммуны Каттеном в департаменте Мозель. При выборе места для станции был предусмотрен риск наводнения — она расположена в 3 км от реки Мозель и находится на 20 метров выше отметки всех происходивших в этом регионе когда-либо наводнений.

АЭС включает в себя 4 энергоблока с реакторами с водой под давлением (PWR) P’4 разработки Framatome мощностью по 1362 МВт каждый.

Информация об энергоблоках

Примечания 

Каттеном
EDF